La 2. Bundesliga 2003-2004 est la  de la 2. Bundesliga, la deuxième division du football allemand. Elle oppose dix-huit clubs professionnel de football, à savoir les trois clubs relégués de Bundesliga 2002-2003 (1.FC Nuremberg, Arminia Bielefeld et Energie Cottbus), les équipes classés de la quatrième à la quatorzième place lors de la 2. Bundesliga 2002-2003 et les quatre promus de Regionalliga 2002-2003 (FC Erzgebirge Aue, SpVgg Unterhaching, SSV Jahn Ratisbonne et VfL Osnabrück).

La compétition se déroule en trente-quatre journées, toutes les équipes se rencontrant deux fois lors d'un match aller et d'un match retour. Le vainqueur ainsi que les deuxième et troisième du classement final sont promus en Bundesliga 2004-2005. Les quatre derniers sont relégués en Regionalliga.

Un an après leur relégation les clubs de 1.FC Nuremberg et Arminia Bielefeld sont promus en Bundesliga.

Le club d'Alemannia Aix-la-Chapelle se qualifie en fin de saison pour la Coupe Uefa 2004-2005  en tant que finaliste perdant de la Coupe d'Allemagne, battu par Werder Brême 2 à 3, qui est déjà qualifié pour la Ligue des Champions.

Règlement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

Classement

Statistiques 

 Plus grand score de la saison pour SpVgg Greuther Fürth (7:1 contre Aix la Chapelle).

 Rot-Weiss Oberhausen gagna huit rencontres à l'extérieur. Meilleure performance à l'extérieur de la saison.

 Le match Alemannia Aix-la-Chapelle contre 1.FC Nuremberg se déroula devant 0  spectateurs, à la suite des heurts entre supporteurs au match aller, le match se déroula à huis clos.

 Le record d'affluence des spectateurs est enregistré lors de l'avant dernière journée lors de la partie 1.FC Nuremberg contre SC Rot-Weiss Oberhausen devant 38200 spectateurs. Nuremberg encaisse sa deuxième défaite à domicile, mais le résultat est sans conséquence, le club étant déjà champion de 2. Bundesliga avant cette rencontre.

Meilleurs buteurs

Notes et références 
Notes

Références

Championnat d'Allemagne de football de deuxième division
Allemagne D2 2003-2004
Allemagne D2 2003-2004
Allemagne